Stefan Eustachiusz Radomski (1888–1937) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Stefan Radomski (ur. 1946) – handlowiec i dyplomata, ambasador RP w Turkmenistanie (2009–2012)